Ca l'Oller (Barcelona), antiga masia de Sant Andreu
 Ca l'Oller (Fogars de la Selva), masia de Fogars, a la Selva
 Ca l'Oller (Aguilar de Segarra), masia d'Aguilar, al Bages
 Ca l'Oller (Sant Jaume dels Domenys), masia al Baix Penedès
 Ca l'Oller de Vallors, masia de Santa Coloma de Farners, a la Selva